Ascodichaenaceae är en familj av svampar. Ascodichaenaceae ingår i ordningen Rhytismatales, klassen Leotiomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Sporsäcksvampar
Ascodichaenaceae